Stadion Miejski w Pucku – polski stadion piłkarski w Pucku należący do klubu Zatoka Puck. W 1998 przeszedł modernizację:
 zwiększono pojemność z 4678 miejsc na 8900,
 wyremontowano szatnie, saunę i toalety,
 usunięto pozostałości po starym stadionie (np. ławki, stoiska itp.).

Lokalizacja 
Stadion znajduje się na ul. Lipowej w Pucku.

Przypisy 

Stadiony piłkarskie w województwie pomorskim
Obiekty budowlane w Pucku